Imhoff est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Darrall Imhoff (1938-2017), joueur américain de basket-ball ;
 Guillermo Imhoff (1982-), joueur argentin de football ;
 Gustaaf Willem baron van Imhoff (1705-1750), gouverneur de Ceylan puis des Indes néerlandaises ;
 Juan Imhoff (1988-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Ludwig Imhoff (1801-1868),  entomologiste suisse ;
 Sigmund von Imhoff (1881-1967), officier supérieur allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Variante 
 

Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien